Quinney ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Quinney (* 1934), amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Robert Quinney (* 1976), britischer Organist

Quinney ist außerdem:

 Quinney (Wisconsin) in den USA

Siehe auch
 Quiney